Видавский — фамилия. Известные носители:

 Видавский, Алексей Антонович (1943—2020) — латвийский политик.
Видавский, Богуслав (1934—1986) — польский футболист.
 Видавский, Валентин (1537—1601) — польский учёный-богослов, филолог, педагог и писатель XVI века.